Graničar se može odnositi na:
 
 graničar, zanimanje
 Graničar (igra)
 Graničar (tjednik)
 Graničar (sir)

 nogometni klub:
 NK Graničar Đurđevac
 NK Graničar
 NK Graničar Županja
 NK Graničar Tučenik
 NK Graničar Legrad
 NK Graničar Kotoriba
 NK Graničar Novakovec
 NK Graničar Zagrađe
 NK Graničar Laze
 NK Graničar Magić Mala
 NK Graničar Slavonski Šamac